

2022 в цифрах 
2022 год стал 29-м годом в истории Ultimate Fighting Championship (UFC).

* Учитываются бои, которые изначально планировались в промежуточном весе. В весовых категориях в скобках указано количество боёв, переведённых в промежуточный вес из-за превышения лимита веса у одного из бойцов.

Уволенные бойцы 
Эти бойцы либо были освобождены от своих контрактов с UFC, либо объявили о завершении карьеры, либо перешли в другие спортивные организации:

* Чейз Шерман 19 апреля был вновь подписан для участия в турнире UFC Fight Night: Лемус vs. Андради на замену выбывшего бойца.

** Фарес Зиам был вновь подписан для участия в турнире UFC Fight Night: Ган vs. Туиваса в Париже.

*** Джоанна Вуд была вновь подписана для участия в турнире.

Дебютировавшие бойцы 
Следующие бойцы провели свой дебютный бой в UFC в 2022 году (в хронологическом порядке):

Временно отстранённые бойцы 
Приведенный ниже список включает бойцов, отстраненных: (1) Антидопинговым агентством США (USADA) или Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за нарушение приема запрещенных веществ или неаналитические инциденты, (2) местными атлетическими комиссиями за неправомерное поведение во время боев или в местах проведения турниров, или (3) со стороны UFC по причинам, также указанным ниже.

* NSAC - Атлетическая комиссия штата Невада

Титульные бои

Проведённые бои 

[*] Шарлис Оливейра провалили взвешивание перед боем, в связи с чем был лишён титула чемпиона после начала поединка. Бой проводился за вакантный титул, овладеть которым в случае победы мог только Джастин Гейджи. Победа Оливейры сделала его претендентом #1 на очередной бой за титул чемпиона в лёгком весе, который остался вакантным.

Отменённые бои

Список турниров

Рейтинги бойцов 
Далее приведены сведения об изменении рейтингов и активности топовых бойцов UFC в течение 2022 года (по состоянию на 31.12.2022).

Вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-pound). Мужчины. 

[*] Джон Джонс покинул рейтинг Топ-15 полутяжёлого веса из-за длительного простоя

Тяжёлый вес

Полутяжёлый вес

Средний вес 

* Указанная серия учитывает бои только в среднем весе

Полусредний вес

Лёгкий вес

Полулёгкий вес

Легчайший вес

Наилегчайший вес

Вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-pound). Женщины.

Женский полулёгкий вес 

* Указанная серия учитывает бои только в полулёгком весе

Женский легчайший вес

Женский наилегчайший вес

Женский минимальный вес

Условные символы и обозначения 
 — победа,  — поражение,  — ничья, UDEC — единогласным решением (Unanimous decision), MDEC — решением большинства (Majority decision), SDEC — раздельным решением (Split Decision), KO — нокаутом (Knockout,) TKO — техническим нокаутом (Technical knockout), SUB — удушающим или болевым приёмом (Submission), DQ — дисквалификацией (Disqualification), NC — бой признан несостоявшимся (No contest), Цифра после KO, TKO, SUB, DQ — номер раунда, в котором одержана победа.

См. также 
 Ultimate Fighting Championship
 Список турниров UFC
 Список чемпионов UFC

Примечания 

Ultimate Fighting Championship